Institut géographique national – istituto geografico nazionale belga
Institut géographique national – istituto geografico nazionale francese